Shadeland ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Shadeland (Indiana)
 Shadeland (Kentucky)
 Shadeland (Pennsylvania)